Waagtalbahn steht für

 eine historische Eisenbahngesellschaft in Ungarn; siehe Vágvölgyi vasút
 die im Tal der Waag verlaufende Bahnstrecke Bratislava–Žilina in der Slowakei